Lola (perfum), perfum femení creat l'any 2009 per Calice Becker i Ann Gottlieb en el marc del grup de moda del dissenyador Marc Jacobs
 Lola Racing Cars, companyia anglesa fabricant de cotxes de competició que va arribar a disputar curses
 La Lola o Lola Flores (Xerès, 1923 - Alcobendas, Madrid, 1995), cantant i ballarina de flamenc 
 Premi Lola, cerimònia anual de premis en honor dels èxits cinematogràfics de la indústria de cinema alemany 
 Vil·la Lola, xalet al nucli de l'Ametlla del Vallès (al Vallès Oriental)
 Obres:
 Lola, germana de l'artista, retrat del 1899 pintat per Pablo Picasso i dipositat al Museu Picasso de Barcelona 
 Lola (pel·lícula de 1914), pel·lícula muda en blanc i negre estrenada el 1914, dirigida per James Young i interpretada per Clara Kimball Young i Alec Francis
 Lola (pel·lícula de 1961)
 Lola, espejo oscuro, pel·lícula dramàtica espanyola de 1965 dirigida per Fernando Merino, amb guió de José Luis Dibildos 
 Lola (pel·lícula de 1981), film del cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder 
 Lola (pel·lícula de 1986), pel·lícula dramàtica espanyola de 1986 dirigida per Bigas Luna 
 Lola o Twinky, pel·lícula dirigida per Richard Donner, estrenada el 1970 
 Lola, la película, pel·lícula espanyola de 2007 dirigida per Miguel Hermoso que narra la vida de l'artista Lola Flores (La Faraona)